Тосима может означать:

 Тосима — село в японской префектуре Кагосима.
 Тосима — село в Токийском столичном округе.
 Тосима — остров, часть архипелага Идзу.
 Тосима — один из 23 специальных районов Токио.